Itajuba é um bairro do município de Barra Velha, em uma praia do mesmo nome que constitui-se em balneário no litoral norte do Estado brasileiro de Santa Catarina.

Ligações externas
 História de Itajuba

Geografia de Barra Velha